Рубежка

 Рубежка — река в Ярославской области, приток Касти.
 Рубежка — река в Псковской области, приток Петенки.
 Рубежка — река в Западно-Казахстанской области, приток Урала.